Słowiński ou Slowinski peut faire référence à :

Personnalités 
 , mathématicien,
 , hockeyeur canadien,
 , personnalité américaine,
 Paul Slowinski, kickboxeur ;  
 Władysław Słowiński (1930- ), compositeur et chef d'orchestre polonais.

Lieux 
 Parc national de Słowiński - Pologne

Biologie 
Pantherophis slowinskii

Voir aussi